Veslanje na Poletnih olimpijskih igrah 1972 je obsegalo sedem disciplin v moški kategoriji. To so bile zadnje igre, na katerih ženske v veslanju niso nastopale.

Pregled medalj

Razporeditev medalj

Zunanje povezave
 Pregled medalj na uradni strani Mednarodnega olimpijskega komiteja

Športi Poletnih olimpijskih iger 1972
1972